La Serie A 1962-1963 è stata la 61ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 31ª a girone unico), disputata tra il 16 settembre 1962 e il 26 maggio 1963 e conclusa con la vittoria dell', al suo ottavo titolo.

Capocannonieri del torneo sono stati Pedro Manfredini () e Harald Nielsen () con 19 reti a testa.

Stagione

Calciomercato

Come spesso accadeva nei campionati successivi ai mondiali, le squadre vennero rifondate o integrate con elementi emersi durante la competizione iridata; così, mentre  (tra le novità, Del Sol, Amaro e l'allenatore brasiliano Amaral, che rimodulò la squadra sulla base del 4-2-4) e  (che acquistò il promettente Germano) ingaggiarono una lunga e vana battaglia per Amarildo, la  si aggiudicò uno dei protagonisti della battaglia di Santiago, il cileno Jorge Toro, e il giovane verdeoro China; il  puntò invece sul completo centrocampista dell', Haller.

Più defilata l', che pescò soprattutto dal campionato italiano (Burgnich, Maschio, Di Giacomo), lanciando stabilmente tra i titolari anche l'emergente Facchetti, terzino con ottime doti offensive, e il primogenito di Valentino Mazzola, il promettente Sandro. Importante riconferma fu poi quella di Helenio Herrera: l'allenatore franco-argentino, che aveva chiesto la risoluzione del contratto coi nerazzurri dopo che Angelo Moratti ebbe lasciato temporaneamente la presidenza per motivi di salute, era approdato sulla panchina della nazionale spagnola; tuttavia, al termine della Coppa Rimet, egli fu riaccolto a Milano quando Edmondo Fabbri già era pronto a insediarsi all'Inter.

Avvenimenti

Per le grandi squadre l'inizio del campionato non fu particolarmente esaltante; dei tentennamenti di Inter e Milan e dei rovesci di Juventus e  (rimontata dal redivivo  al debutto) approfittarono la sorpresa  e, soprattutto, il Bologna che, in testa a partire dalla sesta giornata, respinse i tentativi di aggancio da parte del  e del vivace . A novembre toccò alla ritrovata Juventus, che nelle prime giornate era partita male (un punto in tre gare), tentare e riuscire nell'aggancio ai rossoblù. Il 23 dicembre 1962 i bianconeri vennero però sopraffatti dall'Inter, che vinse lo scontro diretto. Un doppio pareggio intralciò la corsa nerazzurra e, il 13 gennaio 1963, furono i bianconeri a terminare il girone di andata in testa con un punto di vantaggio sui rivali, due sul Bologna e quattro sulla . Zoppicante il cammino del Milan campione uscente, distratto dal felice percorso in Coppa dei Campioni e che rinunciò presto a Germano, mentre sul fondo si arrabattavano il , il  e la deludente .

L'aggancio dell'Inter sulla Juventus arrivò infine il 3 febbraio. Successivamente, dopo un mese di coabitazione al primo posto, i torinesi persero il derby sicché i milanesi balzarono in testa: gli uomini di Helenio Herrera non lasciarono più la prima posizione, aumentando il loro vantaggio e terminando il campionato a quattro punti di distanza dalla Juventus. Il 5 maggio la capolista perse seccamente sul campo della , ma risultò essere matematicamente campione d'Italia; fu dunque l'ottavo scudetto della storia interista, il primo dell'era Moratti-Allodi, arrivato su rimonta dopo che nei due tornei precedenti erano stati proprio i nerazzurri a essere superati in dirittura d'arrivo. A contribuire in modo decisivo alla vittoria meneghina fu la difesa, già distintasi nei due precedenti campionati: Herrera puntò in questa stagione su un modulo maggiormente affine al catenaccio.

Sul fondo, Sormani trascinò il  a una tranquilla salvezza, mentre si verificò una lotta serrata tra i club di tre città di mare per evitare la Serie B. Un buon girone di ritorno permise alla Sampdoria di emergere finalmente dal fondo della classifica, dove il Palermo crollò per primo, presto seguito dal Venezia. All'ultima giornata, il  perse contro l' e venne superato in extremis dal , ritornando così tra i cadetti dopo un solo anno; si salvarono le altre due neopromosse, lo stesso Genoa e il Modena. I capocannonieri furono Harald Nielsen del Bologna e Pedro Manfredini della Roma, con 19 reti a testa.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale

Legenda:
      Campione d'Italia e qualificata in Coppa dei Campioni 1963-1964.
      Qualificata in Coppa dei Campioni 1963-1964.
      Qualificata in Coppa delle Coppe 1963-1964.
      Ammesse alla Coppa delle Fiere 1963-1964.
      Retrocesse in Serie B 1963-1964.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi.

Note:
Bologna e Torino iscritte alla Coppa Mitropa 1963 dalla Lega Calcio.
Fiorentina ,  Sampdoria , Modena e Venezia partecipano alla Coppa Piano Karl Rappan 1963-1964

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Primati stagionali
Maggior numero di vittorie: Inter (19)
Minor numero di sconfitte: Inter (4)
Miglior attacco: Bologna (58 reti fatte)
Miglior difesa: Inter (20 reti subite)
Miglior differenza reti: Inter (+36)
Maggior numero di pareggi: Mantova e Roma (14)
Minor numero di pareggi: Bologna, Fiorentina e Sampdoria (8)
Minor numero di vittorie: Palermo (5)
Maggior numero di sconfitte: Palermo (19)
Peggiore attacco: Palermo (18 reti fatte)
Peggior difesa: Napoli (59 reti subite)
Peggior differenza reti: Palermo (-36)

Individuali

Classifica marcatori
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 741 gol (di cui 13 su autorete e 50 su calcio di rigore) da 184 diversi giocatori, per una media di 2,42 gol a partita. I risultati di due partite, Venezia-Milan (2-1 sul campo, assegnato lo 0-2 per l'infortunio occorso a David, colpito da una bottiglia) e Napoli-Modena (sospesa sullo 0-2) furono decretati dal giudice sportivo.Da segnalare la quadripletta messa a segno da Kurt Hamrin in Fiorentina-Genoa 5-0 della 9ª giornata.Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia
 
 La Stampa, annate 1962 e 1963.

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
1962